

Lokalizacje

Niemcy 
 Kohlgrub – dzielnica gminy Amerang w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Kohlgrub – dzielnica gminy Babensham w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Bad Kohlgrub – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen